Джессика Митфорд (; 11 сентября 1917 — 22 июля 1996) — американская журналистка, общественная деятельница, писательница. Представительница британского аристократического семейства Митфорд.

Биография 
Одна из шести сестёр Митфорд. Была шестым ребёнком в семье Давида Бертрама Огилви Фримена-Митфорда, 2-го барона Редсдейла, и его жены Сидни Митфорд. У неё было пятеро сестёр: Нэнси (1904—1973), Памела (1907—1994), Диана (1910—2003), Юнити Валкири (1914—1948) и Дебора (1920—2014), а также брат Томас (1909—1945). Как и её сёстры, получила домашнее образование.

В юности была сторонницей коммунистических идей в противоположность своим сёстрам Юнити и Диане, которые были почитательницами Гитлера и придерживались идеологии национал-социализма. Когда она делила со старшей сестрой Юнити комнату, она была мелом поделена пополам. Одна сторона была украшена серпами и молотами и фотографиями Ленина, а другая — свастиками и рисунками Адольфа Гитлера.

Вышла замуж за своего троюродного брата , британского социалиста и антифашиста, участника интернациональных бригад во время гражданской войны в Испании. В 1939 году они переехали в США. Во время Второй мировой войны Ромилли добровольцем записался на службу в Королевские военно-воздушные силы Канады, он погиб в ноябре 1941 года, его самолёт сбили над Северным морем.

Джессика вышла замуж второй раз — за американского юриста, сына венгерских иммигрантов, Роберта Тройхафта; вместе они занимались защитой гражданских прав. Оба до 1958 года состояли в Коммунистической партии США, откуда вышли в связи с тем, что в текущей политической ситуации было больше возможности бороться за справедливость вне партии и из-за разочарования в СССР после раскрытия Хрущёвым сталинских преступлений.

С 1960-х годов участвовала в движении за гражданские права афроамериканцев и начала заниматься расследовательской журналистикой. Автор нескольких книг, в том числе «Достопочтенные и бунтари», «Американский способ смерти», «Суд над доктором Споком».

Умерла в Калифорнии в возрасте 78 лет.

Оценки 
Джоан Роулинг (автор книг о Гарри Поттере)  говорила, что мемуары Джессики Митфорд произвели на неё большое впечатление, она назвала свою дочь Джессику в честь неё.

Певец Дэвид Боуи называл книгу Митфорд «Американский способ смерти» одной из своих любимых книг.

Примечания

Ссылки 

Журналисты США
Писательницы США
Коммунисты Великобритании
Члены Коммунистической партии США
Преподаватели Университета штата Калифорния в Сан-Хосе
Почётные доктора Колледжа Смит